Bothrioplana semperi est une espèce de vers plats d'eau douce, la seule du genre Bothrioplana, de la  famille Bothrioplanidae et de l'ordre Bothrioplanida.

Parasite

Vision phylogénétique

Synonymes 
de Bothrioplana Braun, 1881 :
Euporobothria Graff, 1909
de Bothrioplana semperi Braun, 1881 :
Bothrioplana alacris Sekera, 1889
Bothrioplana bohemica Vejdovsky, 1895
Bothrioplana brauni Zacharias, 1886
Bothrioplana dorpatensis Braun, 1881
Bothrioplana silesiaca Zacharias, 1886

Références 
Braun, 1881 : Beitraege zur Kenntniss der Fauna baltica. I. Ueber Dorpater Brunnenplanarien. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands. Zweite Serie, Biologische Naturkunde. .
Vejdovsky, 1895 :  Zur vergleichenden Anatomie der Turbellarien. (Zugleiche ein Beitrag zur Turbellarienfauna Bohemens.) I. II. Z. Wiss. Zool. 60:90-162 & 163-214 	
Sopott-Ehlers, 1985 The phylogenetic relationships within the Seriata (Platyhelminthes). The origins and relationships of lower invertebrates. .
Tyler, Schilling, Hooge & Bush 2006 : Turbellarian taxonomic database. Version 1.5  Base de données

Liens externes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espèce de plathelminthes (nom scientifique)